Кардаш — фамилия.

Известные носители:
 Кардаш, Анатолий Абрамович (1934—2014) — писатель, историк, доктор технических наук.
 Кардаш, Василий Ярославович (род. 1973) — советский и украинский футболист.

См. также